Del Mar, signifiant en espagnol de la mer, peut faire référence à :

Patronyme 
  (1836-1926), scientifique américain ;
 Jonathan Del Mar (né en 1951), musicologue et un chef d'orchestre britannique ;
 Norman Del Mar (1919-1994), chef d'orchestre britannique ;
 Víctor Rossel Del Mar (né en 1985), footballeur péruvien.

Personnage de fiction 
 Ennis del Mar, un des protagonistes de la nouvelle Brokeback Mountain.

Toponyme 
 Del Mar, une ville californienne ;
 Viña del Mar, une ville sur la côte chilienne.

Autres 
 Del Mar, une station de la ligne dorée du métro de Los Angeles ;
 Café del Mar, un bar de Ibiza.